Pomy může být:

 Pomy (kanton Vaud) – obec v kantonu Vaud ve Švýcarsku
 Pomy (Aude) – obec v departmentu Aude ve Francii